Абель Джошуа Нантумбу (; род. 12 июля 2000, Мапуту, Мозамбик) — мозамбикский футболист, полузащитник сборной Мозамбика.

Карьера
Играл в молодёжных командах «Блек Буллз» и «Амора». В январе 2019 года стал игроком команды последних. В июле 2020 года перешёл в «Виторию» (Гимарайнш), где был заявлен за команду U23.

Карьера в сборной
Весной 2021 года был вызван в сборную Мозамбика. Дебютировал на международном уровне в матче квалификации Кубка Африканских Наций со сборной Кабо-Верде.

Ссылки

Примечания
       
 
Футболисты Мозамбика
Игроки ФК «Салгейруш»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш